Jurij Aleksandrow (1963-2013) – radziecki bokser
 Jurij Aleksandrow (ur. 1988) – rosyjski hokeista